Fred es un nombre o un apócope que puede referirse a:

 Fred (1931-2013), artista y caricaturista francés;
 Fred, exfutbolista brasileño nacido en 1983, que se retiró en el Fluminense del Campeonato Brasileño de Serie A durante el año 2022;
 Fred, futbolista brasileño nacido en 1993 que juega para el Manchester United de la Premier League;
 Fred: The Movie, película de comedia del año 2010:
 Fred (videojuego), videojuego de 1983.